Шмаленберг може бити:

 Шмаленберг (Северна Рајна-Вестфалија), град у округу Хохзауерланд, у њемачкој покрајини Северна Рајна-Вестфалија.
 Шмаленберг (Рајна-Палатинат), општина у округу Југозападни Палатинат, у њемачкој покрајини Рајна-Палатинат.